Strelnja () ist ein russischer Orts- und Flussname:
 Strelnja (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Schultitten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Strelnja (Leningrad), Ort in der Oblast Leningrad
 Strelnja (Fluss), Fluss in der Oblast Kirow

Siehe auch:
 Strelna (Стрелна), Siedlung in Sankt Petersburg, Russland
 Strelna (Fluss), Fluss in der Oblast Murmansk, Russland
 Střelná, Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien